La gerla di papà Martin, film diretto da Mario Caserini (1909)
La gerla di papà Martin, film diretto da Eleuterio Rodolfi (1914)
La gerla di papà Martin, film diretto da Mario Bonnard (1923)
La gerla di papà Martin, film diretto da Mario Bonnard (1940)